Dit is een lijst van kastelen in de Belgische provincie Antwerpen. In de lijst zijn alleen die kastelen en voormalige kastelen opgenomen die verdedigbaar waren of zo bedoeld zijn, en voor bewoning bestemd waren. Een deel van de kastelen in de lijst is op dit moment een landhuis dat gebouwd is op de fundamenten van een (verdwenen) kasteel.

|-
| Kasteel van Altena || Kontich || Kontich ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Arendsnest || Edegem || Edegem || 17e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
|  Kasteel Battenbroek|| Walem || Mechelen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Befferhof || Bonheiden || Bonheiden || 1850 ||  ||  ||  || 
|-
| De Hof ter Beke || Wilrijk || Antwerpen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Jachtslot van Berentrode || Bonheiden || Bonheiden ||16e eeuw  ||  ||  ||  || 
|-
|  Kasteel Berlaarhof|| Berlaar || Berlaar || 19e eeuw  ||  ||  ||  || 
|-
| De Beukenhof || Kapellen || Kapellen ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Bisschoppenhof || Deurne || Antwerpen ||16e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Hof de Bist || Ekeren || Antwerpen ||18e eeuw  ||  ||20e eeuw herbouwd  ||  || 
|-
| Kasteel de Bist || Kessel || Nijlen ||18e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Bleyckhof || Oelegem || Ranst ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel de Bocht || Willebroek || Willebroek ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Boekenberg || Deurne || Antwerpen ||18e eeuw  ||Hof van plaisantie  ||20e eeuw gerestaureerd  || privé  ||
|-
| Hof ter Borght || Westmeerbeek || Hulshout ||18e eeuw  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Borrekens || Vorselaar || Vorselaar ||17e eeuw  ||  ||19e-eeuwse verbouwing  ||  ||
|-
| Kasteel Bossenstein || Broechem || Ranst || 16e eeuw ||  || 14e-eeuwse donjon ||  ||
|-
| Kasteel Boterlaerhof || Deurne || Antwerpen || 16e eeuw || ||20e eeuw herbouwd || || 
|-
|  Kasteel Bouckenborgh|| Merksem || Antwerpen || 19e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Bautersemhof || Zandhoven || Zandhoven ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Bouwelhof || Bouwel || Grobbendonk || 19e eeuw || neoclassicisme ||  ||  || 
|-
| Kasteel van de hertogen van Brabant || Turnhout || Turnhout || 16e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
|  Kasteel van Brasschaat|| Brasschaat || Brasschaat ||19e eeuw  || eclectische stijl || ||  ||
|-
|  Kasteel Broydenborg|| Hoboken || Antwerpen  || 1830 ||neoclassicisme  ||  ||nee  ||
|-
| Kasteel de Buerstede || Aartselaar || Aartselaar ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Hof van Busleyden || Mechelen || Mechelen ||16e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Cantecroy || Mortsel || Mortsel || 17e eeuw ||  ||luxe serviceflats en restaurant  ||ja  || 
|-
| Kasteel Cappenberg || Hove || Hove || 17e eeuw ||  ||18e eeuwse verbouwing  ||  || 
|-
| Waterslot Cleydael || Aartselaar || Aartselaar || 16e eeuw ||  ||  ||  ||  
|-
| Te Couwelaar || Deurne || Antwerpen ||19e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Doggenhout || Ranst || Ranst ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Baron Dufour || Retie || Retie ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelmotte den Dulft || Bornem || Bornem || 19e eeuw ||  ||  || nee ||
|-
|  Hof ter Elst|| Edegem || Edegem ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel ter Elst || Duffel || Duffel ||17e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Ertbrugge || Deurne || Antwerpen || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Fruithof || Boechout || Boechout || 20e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Gestelhof || Gestel || Berlaar || 19e eeuw  || neobarok, neorenaissance  || ||  ||
|-
| Kasteel Ginhoven || Wuustwezel || Wuustwezel  ||  ||  || afgebroken ||  ||
|-
| Kasteel Gravenhof || Hoboken || Antwerpen  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 's Gravenkasteel || Lippelo || Sint-Amands ||20e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
|  Kasteel van 's-Gravenwezel|| 's-Gravenwezel || Schilde ||18e eeuw  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Groenendael || Merksem || Antwerpen ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  Groeningenhof|| Kontich || Kontich ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Heidebloem || Lier || Lier || 19 eeuw || neoclassicisme  || ||  ||
|-
| De Hallehof || Halle || Zoersel ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Hemelhof || Bornem || Bornem ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Hof van Hemiksem || Hemiksem || Hemiksem ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Herlaar || Herenthout || Herenthout ||  ||  ||  ||  ||
|-
| De Heuvelhof || Boechout || Boechout ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Hof-en-Berg || Puurs || Puurs ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Hof ter Vijvers || Kapellen || Kapellen ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  Kasteel van Hollaken|| Rijmenam || Bonheiden ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Hoogstraten || Hoogstraten || Hoogstraten || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
|  Kasteel Hovorst|| Viersel || Zandhoven ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Hulgenrode ||Wommelgem  || Wommelgem ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Hof d'Intere || Wechelderzande || Lille ||17e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
|  Kasteel Irishof|| Kapellen || Kapellen ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  Kasteel Isschot|| Itegem || Heist-op-den-Berg ||1905  ||  || Ook gekend als kasteel Hanssens. || nee ||
|-
|  Kasteel La Garenne|| Itegem || Heist-op-den-Berg ||1895  ||Neorenaissance  ||Bepleisterd, waardoor de oorspronkelijke bouwstijl thans niet meer herkenbaar is. || nee ||
|-
|  Hof Ter Borght (Itegem)|| Itegem || Heist-op-den-Berg ||16e eeuw  ||  ||Afgebroken op een hoektoren na. || ja ||
|-
| Hof van Kalesberg || Schoten || Schoten ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Kijckuit || Wijnegem || Wijnegem ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Klaverblad || Wilrijk || Antwerpen ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Koolhem || Puurs || Puurs ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Hof ter Laken || Booischot || Heist-op-den-Berg || 1870 || Vlaamse neorenaissance || Park publiek toegankelijk. Kasteel niet toegankelijk, nog op zoek naar herbestemming. || ja/nee || 
|-
| Hof van Lasson || Stabroek || Stabroek ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Hof van Liere || Zandhoven || Zandhoven ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Hof ter Linden || Edegem || Edegem || 17e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Lindenhof|| Lint || Lint ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Loenhout || Loenhout || Wuustwezel ||18e eeuw  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Marnix de Sainte-Aldegonde || Bornem || Bornem || 19e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Hof van Massenhoven || Massenhoven || Zandhoven ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Maxburg || Meer || Hoogstraten ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Meerlaar || Vorst || Laakdal ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Meerlenhof || Hoboken || Antwerpen ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Hof te Melis || Lippelo || Sint-Amands ||  ||  || 20e-eeuwse verbouwing ||  || 
|-
| Hof ter Mick|| Brasschaat || Brasschaat ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel de Meeus d'Argenteuil || Westerlo || Westerlo ||20e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel De Merode || Westerlo || Westerlo ||16e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Jeanne de Merode || Westerlo || Westerlo ||20e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| De Monnikenhof || Hemiksem || Hemiksem ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Moretuskasteel || Heist-op-den-Berg || Heist-op-den-Berg ||1817 en 1842  ||classicisme  ||Ook gekend als 'Ten Bosch'. Het oud kasteel dateert van 1817, het groot kasteel ten oosten daarvan van 1842.  ||nee  ||
|-
| Kasteel Mussenborg || Edegem || Edegem ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| Muysenhuys || Muizen || Mechelen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Nielderhof || Niel || Niel ||16e eeuw  ||  ||toren  ||  ||
|-
| Kasteel Nielerbroek || Niel || Niel ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Nieuw Laarhof || Ekeren || Antwerpen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Le Paige || Herentals || Herentals || 1892 || Vlaamse neorenaissance || Socioculturele activiteiten || Ja ||
|-
| Pelgrimhof || Heist-op-den-Berg || Heist-op-den-Berg ||17e eeuw  ||  ||  ||nee  || 
|-
| Kasteel Planckendael ||  Muizen|| Mechelen || 18e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Pulhof || Wijnegem || Wijnegem ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Gemeentehuis Putte || Putte || Putte ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Hof van Rameyen || Gestel || Berlaar || 16e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Rattennest || Hove || Hove ||18e eeuw  || neoclassicisme ||19e eeuw verbouwing  ||  || 
|-
| De Ravenhof || Stabroek || Stabroek ||19e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Hof van Reet || Reet || Rumst ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel de Renesse || Oostmalle || Malle || 16e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Rethy|| Retie || Retie ||20e eeuw  ||  ||  ||  || 
|-
| Hof van Riemen || Heist-op-den-Berg || Heist-op-den-Berg ||15e eeuw  ||gotiek, traditionalisme  ||Herbestemd als restaurant.  ||ja  || 
|-
| Hof van Ringen || Lier || Lier ||19e eeuw || || || ||
|-
| Hof van Roosendaal || Merksem || Antwerpen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Ruisbroek || Ruisbroek || Puurs  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Runcvoort || Merksem || Antwerpen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Savelkoul || Mortsel || Mortsel || 1907 || || Vernietigd tijdens WOII. || nee || 
|-
| Hof van Savoye|| Mechelen || Mechelen ||16e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Schilde || Schilde || Schilde ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Schoonselhof || Wilrijk || Antwerpen || 19e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Schoten || Schoten || Schoten ||17e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Schravenhage || Noorderwijk || Herentals ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Selsaete || Wommelgem || Wommelgem || 1897  || Vlaamse neorenaissance ||  ||  || 
|-
| Solhof || Aartselaar || Aartselaar ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Sorghvliedt || Hoboken || Antwerpen || 18de eeuw || rococo || Districtshuis van Hoboken || ja ||
|-
|  Spokenhof|| Boechout || Boechout ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Het Steen || Antwerpen || Antwerpen ||13e eeuw  || middeleeuws kasteel ||  || nee ||
|-
| Sterckshof || Deurne || Antwerpen ||20e eeuw  ||  ||  || ja ||
|-
| Steytelinck || Wilrijk || Antwerpen || 16e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Tielen || Tielen || Kasterlee || 16e eeuw || 16e-17e-eeuwse stijl || restauratie door privé-eigenaars in 1970 || nee || 
|-
| Kasteel Terdonck|| Muizen || Mechelen || || || || ||
|-
| Kasteel Tibur || Reet || Rumst ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel d'Ursel || Hingene || Bornem ||18e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel ter Varent || Mortsel || Mortsel ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Veerle || Laakdal || Laakdal ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Hof van Veltwijck || Ekeren || Antwerpen || 16e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Villers || Schoten || Schoten ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Vorst-Meerlaer || Laakdal || Laakdal ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Vredenborch || Boechout || Boechout ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Vredestein || Bonheiden || Bonheiden ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Vrieselhof || Oelegem || Ranst ||20e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Westmalle || Westmalle || Malle  ||16e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Weyninckhove || Hove || Hove ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Zellaer || Bonheiden || Bonheiden ||19e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Zoerselhof || Zoersel || Zoersel ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Zwarte Arend || Deurne || Antwerpen || 1784 ||  ||  ||  || 
|}

Zie ook
 Lijst van kastelen in België

 
Antwerpen
Kastelen